Чемпиона́т Литвы по футбо́лу 1996/1997 годо́в — 8-й розыгрыш чемпионата Литвы по футболу.

По итогам прошлого сезона из II лиги в I лигу вышли 2 клуба: Ранга-Политехника и Интерас. Клайпеда покинула элитный дивизион. В турнире стартовали 16 команд.

По результатам предыдущего чемпионата клубы были разделены на 2 группы, которые разыгрывали места с 1-го по 8-е и с 9-го по 16-е. Розыгрыш проходил в 4 круга (по 2 матча дома и в гостях).

После второго круга с чемпионата снялся «Укмерге» (результаты его матчей были учтены). Из лиги выбыла последняя команда.

Чемпион получил право стартовать в первом квалификационном раунде Лиги чемпионов, а клуб, занявший второе место, — в первом отборочном раунде Кубка УЕФА. Ещё 1 команда участвовала в розыгрыше Кубка Интертото.

Участники

География соревнования

Группа А

Турнирная таблица

Результаты матчей

Группа В

Турнирная таблица

Результаты матчей

Пояснения к таблицам

Список победителей чемпионата 
Игроки: Стасис Баранаускас, Деймантас Бичка, Роландас Вайнейкис, Видас Данченка, Римантас Жвингилас, Жильвинас Жудис, Эгидиюс Жукаускас, Аудрюс Жута, Вайдотас Жутаутас, Томас Жюкас, Томас Канчельскис, Павел Коган, Арвидас Корсаковас, Каститис Мачюлис, Саулюс Микалаюнас, Ремигиюс Поцюс, Игорис Стукалинас, Ирмантас Стумбрис, Артурас Фоменко, Миндаугас Чепас, Сваюнас Черняускас.

Ст. тренер: Альгимантас Любинскас

Ссылки 
 Rsssf.com

Чемпионат Литвы по футболу
Футбол в Европе в 1996 году
Футбол в Европе в 1997 году
Спорт в Литве в 1996 году
Спорт в Литве в 1997 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 1996/1997